Het bier-pamperssyndroom is een vermeende correlatie tussen de verkopen van bier en luiers. Het wordt vaak gebruikt als voorbeeld van de voordelen die ICT in het algemeen en analyse van koopgedrag (middels systemen als klantenkaarten en Airmiles) in het specifiek kunnen brengen.

Het syndroom zou ontdekt zijn toen een supermarkt(keten) voor het eerst een dergelijk computersysteem invoerde. De correlatie tussen de verkopen van bier en luiers was een opmerkelijke conclusie, die verklaard werd door het feit dat veel huisvrouwen in die tijd nog geen auto hadden. Ze deden hun boodschappen per fiets en konden geen grote pakken luiers meenemen. Daarom lieten ze hun man op vrijdagavond met de auto luiers halen. Deze zou dan vervolgens voor zichzelf ook een kratje bier voor het weekend meenemen.

De supermarkt zou hier handig op ingesprongen zijn door het bier zichtbaar aanwezig in de route van de ingang via de luiers naar de kassa op te stellen, en zo de bieromzet nog meer vergroot hebben.

Er is echter geen enkele wetenschappelijke bron voor dit verhaal bekend, noch is bekend om welke supermarkt(keten) het zou gaan. Vandaar dat wordt vermoed dat het een broodjeaapverhaal betreft.

Marketing en verkoop